Abby est une abréviation anglo-saxonne pour le prénom Abigail.

Œuvres 

 Abby, film américain de William Girdler sorti en 1974 ;
 Abby, série télévisée américaine diffusée en 2003.

Autre 
 Coupe Abby Hoffman, le trophée qui couronne l'équipe victorieuse des premiers championnats nationaux de hockey féminin au Canada